Андре́й Се́рджевич Крыло́в (род. 6 октября 1956) — , доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией математических методов обработки изображений факультета ВМК МГУ.

Биография 
Окончил математический класс 91-й средней школы в Москве (1973). Окончил факультет ВМК МГУ (1978) и аспирантуру факультета ВМК МГУ по кафедре математической физики (1981). 

Защитил диссертацию «Численное решение обратной задачи квантовой теории рассеивания» на степень кандидата физико-математических наук (1983).

Защитил диссертацию «Математическое моделирование и компьютерный анализ жидких металлических систем» на степень доктора физико-математических наук (2009). Присвоено учёное звание доцента (2004), профессора (2010).

Работает в Московском университете на кафедре математической физики факультета ВМК с 1981 г.: младший научный сотрудник (1981–1988); старший научный сотрудник (1988–1998); ведущий научный сотрудник (1998–2004), доцент (с 2004). Заведующий лабораторией математических методов обработки изображений (с 2007).

Лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники (1989).

Область научных интересов: математические методы обработки и анализа мультимедийной информации, обратные и некорректные задачи, математическое моделирование высокотемпературных металлургических процессов.  Автор 3 книг и более 140 научных статей. Подготовил 5 кандидатов наук.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Выпускники ВМК МГУ